Pika může být:

příjmení
 Gašpar Pika (1630–1672), slovenský válečník

ostatní významy
 Pišťucha pika – savec z čeledi pišťuchovitých
 Pika (nemoc) – porucha příjmu potravy, duševní choroba
 Pika (firma) – český výrobce konzervované zeleniny
 TV Pika – slovinská televizní stanice
 Pika Édition– francouzské nakladatelství

podobné
 Píka
 Píka (rozcestník)
 Piko
 Pica